Paco Sanz puede referirse a:

 Paco Sanz, personaje español acusado de estafa.
 Paco Sanz, exfutbolista y directivo de fútbol español.